Ørbeck ist der Name von

 Odd Ørbeck (* 1925), norwegischer Maler
 Ingjald Ørbeck Sørheim (1937–2010), norwegischer Politiker
 Gunnar Ørbeck (1906–1991), norwegischer Musiker
 Atle Ørbeck Sørheim (* 1933), norwegischer Veterinär
 Anne-Marie Ørbeck (1911–1996), norwegische Pianistin und Komponistin
 Constance Ørbeck-Nilssen (* 1954), norwegische Autorin
 Aleksandra Ørbeck-Nilssen (* 1989), norwegisches Model und Gründerin von Nanofasa